

Антолька — село в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Антолька — село в гміні Неґова Мишковського повіту Сілезького воєводства